Unter der Bezeichnung Zürich 6 versteht man:
den Kreis 6 der Stadt Zürich, der aus den früheren Gemeinden Oberstrass und Unterstrass besteht; siehe Kreis 6 (Stadt Zürich)
eine Zürcher kantonale Briefmarke von 1843; siehe  Zürich 4 und Zürich 6